Radetzky ist der Familienname folgender Personen:

 Cäsar W. Radetzky (* 1939), deutscher Maler
 Josef Wenzel Radetzky von Radetz (1766–1858), österreichischer Feldmarschall
 Judith von Radetzky (* 1957), deutsche Schauspielerin
 Robert von Radetzky (1899–1989), deutscher Politiker (CDU) und Schriftsteller
 Waldemar von Radetzky (1910–1990), SS-Sturmbannführer beim Sonderkommando 4a und Angeklagter im Einsatzgruppen-Prozess

Radetzky bezeichnet außerdem:
 die Operation Radetzky, Deckname einer Aktion zur kampflosen Übergabe Wiens an die sowjetische Armee im April 1945
 Radetzky (Schiff, 1851), Seitenraddampfer der Ersten Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Radetzky-Klasse (Schraubenfregatten), eine österreichische Fregattenklasse, die ab 1854 gebaut wurde
 SMS Radetzky (1854)
 Radetzky-Klasse, eine österreichische Schlachtschiffklasse, die ab 1907 gebaut wurde
 SMS Radetzky (1909)
 Radetzky (Schiff, 1954), Seitenraddampfer, Museumsschiff in Kosloduj, Bulgarien

Siehe auch:
 Radezki
 Radecký
 Radecki
 Redetzki
 Hradetzky